Diego De Ascentis (* 31. července 1976, Como, Itálie) je bývalý italský fotbalový záložník.

Hráčská statistika 

Poznámky
 i s předkolem.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Plaxer History

Italští fotbalisté
Fotbalisté Como Calcio
Fotbalisté FC Bari 1908
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté AS Livorno
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Muži